Fernando Arce o de Arce puede referirse a:

 Fernando de Arce, humanista y profesor de la Universidad de Salamanca del siglo XVI;
 Fernando Enrique Arce Ruiz (1980-), futbolista profesional mexicano.